Aubrac ist Name oder Namensbestandteil geographischer Objekte in Frankreich:

 Aubrac, Landschaft
 Boralde de Saint-Chély-d’Aubrac, Nebenfluss des Lot
 Aumont-Aubrac, Gemeinde im Département Lozère
 Recoules-d’Aubrac, Gemeinde im Département Lozère
 Condom-d’Aubrac Gemeinde im Département Aveyron
 Saint-Chély-d’Aubrac Gemeinde im Département Aveyron
 Prades-d’Aubrac Gemeinde im Département Aveyron

Aubrac ist der Familienname folgender Personen:
 Lucie Aubrac (1912–2007), französische Résistancekämpferin
 Raymond Aubrac (1914–2012), französischer Bauingenieur und Résistancekämpfer

Siehe auch:
 Aubrac-Rind